Esta é uma lista de todos os 184 municípios do estado do Ceará por área territorial. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e consideram a divisão territorial dos municípios atualizada pela lei estadual n° 16.821, de 9 de janeiro de 2019.

Classificação

Ligações externas 
 Lei que atualizou os limites dos municípios do estado do Ceará

Ver também 
 Lista de municípios do Ceará por área urbana

Area
CE